Пела има више значења:
 Пела (град), је био град у античкој Македонији
 Пела (округ), је округ у периферији Средишња Македонија у северној Грчкој
 Пела (Висконсин), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Пела (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Пела (Новара), је насеље у Италији